Mintaka, une étoile ;
 mintaka, une subdivision territoriale.